Småland kan syfta på:
 Småland – ett svenskt landskap
 
 Småland (dagstidning) – en dagstidning
 Småland, Kyrkslätt – en ö i Nyland, Finland